Cavani ist der Familienname folgender Personen:
Edinson Cavani (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
Liliana Cavani (* 1933), italienische Filmregisseurin